

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Powązki – część miasta Warszawa, w dzielnicach Wola i Żoliborz
 Powązki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno
 Powązki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów

Cmentarze w Warszawie 
 Cmentarz Powązkowski – warszawska nekropolia, tzw. Stare Powązki
 Cmentarz Wojskowy – warszawska nekropolia, cmentarz komunalny
 Cmentarz Ewangelicko-Augsburski (luterański) – cmentarz ewangelicko-augsburski na Powązkach
 Cmentarz Ewangelicko-Reformowany (kalwiński) – cmentarz ewangelicko-reformowany na Powązkach
 Cmentarz Żydowski – cmentarz żydowski na Powązkach
 Muzułmański Cmentarz Kaukaski – cmentarz muzułmański kaukaski na Powązkach
 Muzułmański Cmentarz Tatarski – cmentarz muzułmański tatarski na Powązkach